BRB Internacional (dels cognoms dels fundadors  Basto-Rodríguez-Biern), empresa d'animació creada per Claudi Biern Boyd
 Biblioteca Reial de Bèlgica, biblioteca nacional de Bèlgica
 Banc de la República de Burundi, banc central de Burundi
 BRB també és el codi ISO 4217 antic del cruzeiro, moneda històrica del Brasil
 BRB també és el codi ISO 3166-1 de Barbados, estat insular de l'Amèrica Central